Сурбо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 13 576 человек (2008 г.), плотность населения составляет 636 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 73010. Телефонный код — 0832.

Покровителем коммуны почитается священномученик Оронций, епископ, празднование 2 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.surbo.le.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики